Bagnaiolo – abitanti di Bagno Vignoni
Bagnaiolo – abitanti di Casciana Terme
Bagnaiolo – abitanti di San Giuliano Terme